

Patronymes 
Oboukhov (masculin ; ) ou Oboukhova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Oboukhov (1918-1989), physicien et mathématicien russe
 Dmitri Oboukhov (1983-), joueur de hockey sur glace russe
 Nicolas Oboukhov (1892-1954), compositeur russe
 Paul Oboukhov (1820-1869), sidérurgiste russe

Patronyme russe